Sidney Smith, homme politique ;
 Sidney Smith, (1912-), artiste nord-irlandais ;
 Sidney Smith, avocat et homme politique haut-canadien ;
 Sidney Smith (1893-1928), acteur américain ;
 Robert Sidney Smith (1877-1935), réalisateur et animateur américain ;
 William Sidney Smith (1764-1840), amiral britannique ;
 Sidney Irving Smith (1843-1926), zoologiste américain.